Ранчо Барахас има више значења:

 Ранчо Барахас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Барахас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Барахас (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику